Филипп Курашев (; род. 12 октября 1999, Давос, Швейцария) — швейцарский хоккеист, центральный нападающий команды НХЛ «Чикаго Блэкхокс».

Карьера

Клубная
Курашев играл в Швейцарии в молодёжной лиге за «Берн» и «Грассхопперс Лайонс», после чего отправился в Северную Америку. В Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL) за 3 сезона сыграл 183 игры в регулярном сезоне и набрал 179 очков (69+110), выступая за «Квебек Ремпартс». Также он сыграл 17 матчей в плей-офф, набрав 13 очков (3+10).

12 марта 2019 года Курашев подписал трёхлетний контракт начального уровня с «Чикаго Блэкхокс», который выбрал его на драфте НХЛ 2018 года в 4-м раунде под общим 120-м номером. Он дебютировал в профессиональном плане 5 апреля 2019 года за фарм-клуб «Блэкхокс» «Рокфорд Айсхогс», выступающий в АХЛ.

Так как сезон НХЛ 2020/2021 был отложен из-за пандемии COVID-19, 6 сентября 2020 года Курашев был отдан в аренду клубу Швейцарской национальной лиги «Лугано». Филипп дебютировал в НХЛ в составе «Блэкхокс» 15 января 2021 года в матче против «Тампа-Бэй Лайтнинг». Через четыре дня, 19 января 2021 года, Курашев забил свой первый гол в НХЛ в ворота Сергея Бобровского в матче против «Флорида Пантерз».

Международная
С 2016 года Курашев выступает за сборную Швейцарии в разных возрастных категориях, за основную сборную дебютировал в Чемпионате мира 2019 года, набрав в нём 4 очка (1+3) в 8 играх.

Личная жизнь 
Сын хоккеиста Константина Курашева, который в конце карьеры играл в Европе. Филипп Курашев имеет двойное гражданство Швейцарии и России и свободно говорит на английском, немецком и русском языках.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания 

Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты Швейцарии
Хоккейные центральные нападающие
Игроки ХК «Берн»
Игроки «Квебек Ремпартс»
Игроки «Рокфорд АйсХогс»
Игроки ХК «Лугано»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Задрафтованные ХК «Чикаго Блэкхокс»